Сіддхи — багатозначний термін.

 Сіддхи — надзвичайні можливості людини в йозі
 Сіддхи — напівбожественні істоти в індуїзмі, а також в джайнізмі.
 Сіддха(Сіддга) — розмовний синонім терміну Магасіддга (Махасіддха).